Рок Ајланд има више значења:
 Округ Рок Ајланд (Илиноис)
 Рок Ајланд (Илиноис)
 Рок Ајланд (Оклахома)